Pteria ist

 der Name einer antiken Stadt, siehe Kerkenes
Pteria (Gattung), eine Muschelgattung